Анніка Бек і Лаура Зігемунд були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Сестри Людмила і Надія Кіченок виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бабош і Река Луца Яні з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Brasil Tennis Cup, парний розряд
2016